Por Castor pode estar à procura de:

Animais
Castor - o gênero a que pertencem as espécies:
Castor-americano (Castor canadensis)
Castor-europeu (Castor fiber)
Castor-de-kellogg (Castor californicus) - extinta
Castor-gigante (Castoroides sp.) - extinta
Castor-das-montanhas (Aplodontia rufa) - tipo de roedor
Castorocauda (Castorocauda lutrasimilis) - espécie extinta, sem parentesco com o moderno castor
Palaeocastor - forma extinta e precursora do castor moderno
Pyrgulopsis castor - espécie de gastrópode

Locais
Castor (Luisiana) - localidade do estado da Luisiana, nos EUA
Castor (estrela) - uma estrela
Estádio Municipal Castor Cifuentes - praça desportiva municipal, no estado de Minas Gerais, Brasil

Pessoas

Castor de Andrade - contraventor brasileiro
Castor Daudt - músico brasileiro
Castor de Rodes - retórico e gramático da Grécia Antiga
São Castor - nome de vários santos católicos, como
Castor de Apt - santo

Mitologia e ficção
Castor e Pólux - mito grego
Castor Palito - personagem de quadrinhos de Elzie Crisler Segar 
Sr. e Sra. Castor - de C. S. Lewis, em As Crônicas de Nárnia
The Angry Beavers - série de desenho animado

Outros
Castor (estágio de foguete)
Castor (estrela) - estrela da constelação de Gêmeos
Castor (montanha) - montanha nos Alpes Valaisanos
Castor (software)

Ver também
Beaver - desambiguação para Castor, em inglês

Desambiguação
Desambiguações de topônimos